Соломо́н — мужское еврейское имя, происходящее от  (Соломон (лат.), Шлойме (идиш), Шломо (иврит), Шломо, от шалом — «мир», в значении не война), а также «שלם» (шалем — «совершенный», «цельный»).

В Российской империи часто использовался вариант Шлёма. Среди евреев Восточной Европы распространенной формой имени Соломон было имя , реже встречается такой вариант имени как Зельман. Арабским аналогом имени Соломон является имя Сулейман.

Известные носители

В бесфамильную эпоху 
 Соломон — легендарный библейский царь, десятый сын Давида, родился от Вирсавии.
 Соломон I — епископ Констанца (838—871)
 Соломон II — епископ Констанца (875—889)
 Соломон III — епископ Констанца (890—919)

В фамильное время 

Соломон I Багаратиони — царь Имеретии

 Соломон II Багаратиони — последний царь Имеретии
 Соломон Аш — американский психолог
Соломон Гесснер — швейцарский писатель
Соломон Гуггенхайм — американский меценат
Соломон Катнер — английский пианист
Соломон Лефшец — американский математик
Соломон Михоэлс — советский актёр
Соломон Август Андре — шведский инженер, естествоиспытатель, аэронавт, исследователь Арктики.
Соломон Крым — премьер-министр Крымского краевого правительства в 1919 году, учёный-агроном и филантроп.

Вымышленные персонажи 
 Соломон Гранди
 Соломон Кейн

Примечания 

Мужские имена
Имена еврейского происхождения
Библейские имена